Příjmení Kroc nosí více významných osobností:

 Alois Kroc (1879–1937) – český emigrant, otec úspěšného česko-amerického podnikatele Raymonda Alberta Kroce
 Janae Marie Kroc (* 1972) – bývalý americký profesionální silový trojbojař a kulturista
 Radek Kroc (* 1969) – český hudebník, skladatel a kytarista
 Ray Kroc (1902–1984) – americký podnikatel
 Vladimír Kroc (* 1966) – český rozhlasový moderátor a publicista